Il gruppo della nordite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della nordite 
 Ferronordite-(Ce)
 Ferronordite-(La)
 Manganonordite-(Ce)
 Nordite-(Ce)
 Nordite-(La)

Note 

Nordite